I liga 1991/1992 – 58. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy 
Od sezonu 1991/1992 liczbę uczestników rozgrywek I ligi zwiększono z 16 do 18.

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 306 meczów
 Strzelono 678 goli
 Średnia goli na mecz: 2,22
 Zwycięstw gospodarzy: 129
 Remisów: 109
 Zwycięstw gości: 68
 Król strzelców: Jerzy Podbrożny – Lech Poznań, Mirosław Waligóra – Hutnik Kraków (20 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1991 w polskim sporcie
1992 w polskim sporcie